

Любовідз — гміна в Журомінському повіті Мазовецького воєводства
 Любовідз — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Любовідз — село в гміні Нова Весь-Лемборська Лемборського повіту Поморського воєводства